Альфред Лауэнбург (,  — ) — немецкий конькобежец. Участник чемпионатов мира (1898) и Европы (1896) по конькобежному спорту. Семикратный чемпион Германии в многоборье. За свою спортивную карьеру установил три рекорда страны на дистанциях 1000 и 3000 метров.

Личные рекорды

Достижения

Ссылка 
 Сайт SkateResults.com, анг.
 Сайт Deutsche Eisschnelllauf-Gemeinschaft, нем.

Персоналии по алфавиту
Конькобежцы по алфавиту
Конькобежцы Германии